Jérémie Romand, né le  à Sallanches en France, est un joueur professionnel français de hockey sur glace qui évolue en position d'ailier gauche.

Carrière

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 2006-2007 || Dock's du Havre || Division 2 || 14 || 7 || 1 || 8 || 34 || 3 || 1 || 0 || 1 || 0
|-
| 2006-2007 || Dragons de Rouen || Ligue Magnus || 3 || 1 || 1 || 2 || 2 || 3 || 1 || 0 || 1 || 0
|-
| 2007-2008 || Dragons de Rouen || Ligue Magnus || 25 || 3 || 4 || 7 || 30 || 9 || 0 || 1 || 1 || 35
|-
| 2008-2009 || Dragons de Rouen || Ligue Magnus || 24 || 6 || 15 || 21 || 42 || 6 || 0 || 4 || 4 || 6
|-
| 2009-2010 || Dragons de Rouen || Ligue Magnus || 21 || 5 || 9 || 14 || 20 || 11 || 0 || 5 || 5 || 20
|-
| 2010-2011 || Drakkars de Caen || Ligue Magnus || 26 || 8 || 9 || 17 || 54 || 3  || 0 || 0 || 0 || 2   
|-
| 2011-2012 || Drakkars de Caen || Ligue Magnus || 17 || 4 || 1 || 5 || 32 || 3 || 0 || 0 || 0 || 6   
|-
| 2012-2013 || Drakkars de Caen || Ligue Magnus || 21 || 5 || 17 || 22 || 64 || 2  || 1 || 0 || 1 ||29
|-
| 2013-2014 || Drakkars de Caen || Ligue Magnus || 26 || 12 || 11 || 23 || 40 || 7  || 1 || 3 || 4 || 16
|-
| 2014-2015 || Albatros de Brest || Ligue Magnus || 26 || 5 || 3 || 8 || 52 || 5 || 3 || 2 ||  5 || 4
|-
| 2015-2016 || Albatros de Brest || Ligue Magnus || 26 || 9 || 9 || 18 || 24 || 5 || 0 || 1 || 1 || 12
|-
| 2016-2017 || Aigles de Nice || Ligue Magnus || 42 || 19 || 17 || 36 || 46 || 6  || 3 || 5 || 8 || 4
|-
| 2017-2018 || Gothiques d’Amiens || Ligue Magnus || 43 || 14 || 33|| 47 || 26 || 12 || 3 || 3 || 6 || 10
|-
| 2018-2019 || Gothiques d’Amiens || Ligue Magnus || 41 || 18 || 13|| 31 || 40 || 10 || 1 || 1 || 2 || 33
|-
| 2019-2020 || Gothiques d’Amiens || Ligue Magnus || 34 || 18 || 25 || 43 || 50 || 7 || 3 || 5 || 8 || 18
|-
| 2020-2021|| Gothiques d’Amiens || Ligue Magnus || 22 || 7 || 7 || 14 || 14 || - || - || - || - || -
|-
| 2021-2022|| Gothiques d’Amiens || Ligue Magnus || 36 || 9 || 8 || 17 || 18 || 6 || 1 || 2 || 3 || 4

Notes et références 

Naissance en février 1988
Naissance à Sallanches
Joueur international français de hockey sur glace
Attaquant de hockey sur glace
Joueur du Hockey Club de Caen
Joueur du Rouen hockey élite 76
Joueur du Brest Albatros Hockey
Joueur du Nice Hockey Côte d'Azur
Joueur du Amiens hockey élite